Osoby o tym nazwisku:
 Abram Archipow – rosyjski malarz
 Anatolij Archipow – rosyjski piłkarz
 Andriej Archipow – rosyjski wojskowy
 Dienis Archipow – rosyjski hokeista
 Dmitrij Archipow – rosyjski narciarz
 Roman Archipow – rosyjski siatkarz
 Siergiej Archipow – radziecki wojskowy
 Siergiej Archipow – rosyjski kulturysta, żołnierz
 Władimir Archipow – radziecki wojskowy